windhond
Hazewind, een molen in de Nederlandse plaats Gieten (Drenthe)
textielfabriek De Hazewind in de Nederlandse plaats Winterswijk
Hazewind (Lo-Reninge), een gehucht van Lo-Reninge
Hazewind (Venlo), een oude herberg en café in de Nederlandse plaats Venlo